Avenida Túpac Amaru puede referirse a:
 Avenida Túpac Amaru, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Túpac Amaru, avenida de la ciudad de Trujillo, Perú.
 Avenida Túpac Amaru, avenida de la ciudad de Cuzco, Perú.
 Avenida Túpac Amaru, avenida de la ciudad de Pucallpa, Perú.